Жюль Верн () — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь французского географа и писателя Жюля Верна (1828—1905); утверждено Международным астрономическим союзом в 1961 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Этвёш на западе; кратер Павлов на северо-западе; кратер Зейдель на северо-востоке; кратер Лундмарк на юго-востоке; кратер Рамзей на юге-юго-западе и кратер Рош на юго-западе. На северо-востоке от кратера находится Море Мечты. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 145,5 км, глубина 3 км.

Кратер Жюль Верн находится внутри бассейна Южный полюс — Эйткен. За длительное время своего существования кратер значительно разрушен и имеет полигональную форму. Вал значительно сглажен, в северной части перекрыт сателлитным кратером Жюль Верн Z (см. ниже), в северо-восточной части сателлитным кратером Жюль Верн С, в восточной части сателлитным кратером Жюль Верн G. Высота вала над окружающей местностью достигает 1710 м, объём кратера составляет приблизительно 22 700 км³. Дно чаши ровное, затоплено тёмной базальтовой лавой, что нехарактерно для обратной стороны Луны, где толщина лунной коры больше чем на видимой стороне. В западной части чаши хорошо заметны останки двух небольших кратеров, валы которых выступают над поверхностью лавы. В северо-восточной части чаши располагается приметный небольшой чашеобразный кратер, в восточной и юго-восточной части располагаются борозды. Менее заметная борозда находится в северо-западной части чаши.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитных кратеров Жюль Верн C и P относится к нектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Жюль Верн G относится к эратосфенскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера c борта Аполлона-17
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982

Кратеры Луны